Alexitschi (Алексичи) ist der russische Name folgender Orte:
 Oleksytschi in der Oblast Lemberg in der Ukraine
 Aleksitschy im Rajon Chojniki in Weißrussland